Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2012 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2012) werd van 17 tot en met 23 september 2012 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Petersburg Sports and Concert Complex.

De titelverdediger in het enkelspel is de deze editie niet actieve Marin Čilić. In de enkelspelfinale versloeg de Slowaak Martin Kližan de Italiaan Fabio Fognini. De titelverdedigers in het dubbelspel, Colin Fleming en Ross Hutchins, strandden in de kwartfinale. In de finale versloeg het Amerikaans/Servische duo Rajeev Ram en Nenad Zimonjić het Slowaakse duo Lukáš Lacko en Igor Zelenay.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
ATP-toernooi van Sint-Petersburg